Ошибочная ладейная пешка () — в шахматных эндшпилях со слоном это пешка, которая является ладейной (крайней, то есть находящейся на одной из двух крайних вертикалей — «a» либо «h»), которая при правильной защите слабейшей стороны не проходит в ферзи. С одним слоном результат позиции может зависеть от того, контролирует ли слон квадрат на шахматной доске, к которому продвигается данная пешка, то есть угловое поле (a8 или h8 для белых; a1 или h1 для чёрных). Например, при крайней пешке «h» у белых они выигрывают только при наличии чернопольного слона; при белопольном не выигрывают. При перспективах проигрыша иногда используется оборона, которая заключается в том, чтобы попасть в один из подобных эндшпилей, часто через жертву; что делает более сильную сторону неспособной выиграть. Это было известно, по крайней мере, ещё в 1623 благодаря Джоакино Греко. В русскоязычной шахматной литературе, а также в разговорной речи чаще говорят не об «ошибочной» пешке, а об «ошибочном» слоне — у сильнейшей стороны слон «не того цвета», поэтому она не выигрывает.

Также «ошибочная ладейная пешка» может быть в эндшпиле «ладья против слона». Например, если поле превращения пешки — чёрное, то у слабейшей стороны слон должен быть белопольным, тогда она достигает ничьей, потому что защищающийся король и слон могут сформировать крепость в безопасном углу () на угловых полях, и обеспечить пат.

Примеры

Защищающийся король перед пешкой 

Если ход белых, то они играют 1.Крg8! и выигрывают, не пуская чёрного короля в угол. Если ход чёрных, то они спасаются путём 1…Крh7! и 2…Крh8. Чёрного короля никак невозможно будет вытеснить из угла; в то же время он препятствует продвижению белой пешки.

При отсутствии двух пешек белые делают ничью путём 1.Сh6! и если чёрные берут слона, то у них сразу две ошибочные ладейные пешки, которые не выигрывают. Если же 1…Крf7, то всё равно следует 2.С:g7! с ничьей.

Гоглидзе против Каспаряна 

Делает ничью 1…Сg4+! Все попытки белых выиграть тщетны из-за того, что одна из их пешек — крайняя, а слон «не того цвета». В дальнейшем возникает теоретически ничейная позиция.

Корчной против Карпова 

В этой партии чемпионата мира 1978 года между Виктором Корчным и Анатолием Карповым пешка белых — неправильная ладейная пешка. Белые на 107-м ходу взяли черную пешку b, но не смогли оттеснить черного короля достаточно далеко от поля a8, чтобы добраться до выигрышной позиции.

На 124-м ходу партия закончилась умышленным патом. Некоторые комментаторы думали, что Корчной мог упустить победу в этом эндшпиле, но Карпов хорошо защищался, а теоретически выигранной позиции у белых не было.

Ладья с крайней пешкой против слона 

При белопольном слоне чёрные делают ничью, маневрируя слоном по диагонали b1-h7. Белые никак не могут вытеснить короля из угла h8.

См. также 
 Эндшпиль
 Разноцветные слоны

Примечания

Ссылки 
 The Wrong Rook's Pawn — The Chess Improver
 Chess endings of King, Rook and Rook’s pawn vs. King and Rook 
 Урок  на lichess.org
 Тренировка  на chess.com

Шахматы
Эндшпиль